Bocognano (Bucugnà en idioma corso) es una comuna francesa del departamento de Córcega del Sur, en la colectividad territorial de Córcega.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE 

Localidades de Córcega del Sur